Усов, Вадим:
 Усов, Вадим Владимирович (род. 1969) — советский и российский самбист.
 Усов, Вадим Сергеевич (1925—2005) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.